Schönleber ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Schönleber (* 1973), deutsche Comedy-Darstellerin und freie Autorin
 Georg Friedrich Ludwig Schönleber (1780–1847), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Gustav Schönleber (1851–1917), deutscher Maler
 Hans Otto Schönleber (1889–1930), deutscher Maler, Grafiker und Mediziner
 Jochen Schönleber (* 1959), deutscher Opernregisseur 

Siehe auch:
 Schönleben
 Schönlebe